Slovo Rokytná může označovat:

 Rokytná (řeka) – jihomoravská řeka, pravostranný přítok Jihlavy
 přírodní park Rokytná – přírodní park okolo řeky Rokytné
 Rokytná - ekologický mikroregion – spolek obcí v okolí řeky Rokytné v okrese Třebíč
 Rokytná byl také původní název Rakovnického potoka
 Rokytná (Moravský Krumlov) – část města Moravský Krumlov v okrese Znojmo
 Rokytná (Rokitnai) – dřívější název vsi Vrchovina, nyní části města Nová Paka v okrese Jičín

Podobné názvy 
 Rokyta
 Rokytka
 Rokytnice